Сапєгін Андрій Опанасович (1883-1946) — український радянський селекціонер, академік АН УРСР, її віце-президент у 1939—1945 роках, Заслужений діяч науки УРСР.
 Сапєгін Віталій Іванович (1977-2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.